Безіменна — річка  в Україні, у  Немирівському районі  Вінницької області, ліва притока Усті  (басейн Південного  Бугу).

Опис 
Довжина річки 7 км. Формується з багатьох безіменних струмків та водойм.

Розташування 
Бере  початок на північно-східній стороні від Козаківки. Тече переважно на південний схід через Дубмаслівку та Гуньки і впадає у річку Устю, ліву притоку Південного Бугу.

Річку перетинає автомобільна дорога

Джерела 
 Гавриков Ю.С. Реєстр річок Вінницької області. — Вінниця: Басейнове управління водними ресурсами річки Південний Буг, 2010. — 150 с. 

Малі річки України
Річки Вінницької області
Річки Немирівського району
Статті про річки Вінницької області без зображення в картці
Річки України без назви